Greenport est le nom de plusieurs localités aux États-Unis :
 Greenport (comté de Suffolk)
 Greenport (comté de Columbia)
 Greenport West (New York)

Homonymie de toponyme